Asionus  — подрод  рода .

Перечень видов 
 Cryptocephalus apicalis Gebler, 1830
 Cryptocephalus atriplicis Lopatin, 1967
 Cryptocephalus beckeri F. Morawitz, 1860
 Cryptocephalus bohemius Drapiez, 1819
 Cryptocephalus coronatus Suffrian, 1847
 Cryptocephalus ergenensis F. Morawitz, 1863
 Cryptocephalus flavicollis Fabricius, 1781
 Cryptocephalus flexuosus Krynicki, 1834
 Cryptocephalus floralis Krynicki, 1834
 Cryptocephalus gamma Herrich-Schäffer, 1829
 Cryptocephalus impressipygus Ogloblin, 1956
 Cryptocephalus ingamma Pic, 1908
 Cryptocephalus lateralis Suffrian, 1863
 Cryptocephalus quatuordecimmaculatus Schneider, 1792
 Cryptocephalus reitteri Weise, 1882
 Cryptocephalus sareptanus F. Morawitz, 1863
 Cryptocephalus tamaricis Solsky, 1867
 Cryptocephalus undulatus Suffrian, 1854

Примечания 

Скрытоглавы